

Astronomia 
 M51 – numero del Catalogo di Messier della Galassia vortice

Altro 
 M51 (missile) – missile francese
 Beretta M51 – pistola della Beretta